Joan Antoni Poch i Goicoetxea, ninotaire català
 Joventuts d'Acció Popular (Juventudes de Acción Popular), organització de la C.E.D.A.
 JA Prestwich Industries Ltd, fabricant de motors anglès